Иван Юрьевич Васильчук (род. 26 сентября 1984 года) — украинский самбист, дзюдоист, чемпион мира по самбо, чемпион Всемирных игр единоборств. Заслуженный мастер спорта Украины по самбо, мастер спорта по дзюдо, самбо Видеоблогер.

Карьера 
Спортивная карьера Ивана началась в украинском городке Нетешин, в спортивной школе КДЮСШ. Его тренерами были Савчук Юрий Иванович и заслуженный тренер Украины Горохов Геннадий Васильевич.

В 2002 году во время учёбы на первом курсе НАВСУ, поехал в Югославии и стал серебряным призёром чемпионата мира среди юношей.

В 2006 году серебряный призёр чемпионата Европы в Сербии.

В Болгарии в 2006 году серебряный призёр чемпионата мира.

Бронзовый призёр чемпионата Европы в 2007 году в Болгарии.

На чемпионате мира в 2009 году в Греции завоевал бронзовую медаль. 

На чемпионате мира 2011 года в Литве Иван стал чемпионом мира по самбо в категории до 90 кг.

На чемпионате Европы В России в 2012 году завоевал бронзовую медаль по самбо.

В 2013 году в Италии на чемпионате Европы завоевал бронзовую медаль.

В 2013 году на Всемирных играх единоборств в России Иван становится чемпионом по самбо в весовой категории до 90 кг.

Серебряный призёр на чемпионате мира по самбо в 2013 году в России.

В 2014 году на чемпионате Европы в Румынии становится бронзовым призёром.

Серебряный призёр чемпионата мира в 2015 году в Марокко.

Спортивные звания 
 Звание «Мастер спорта Украины» по борьбе самбо (2001)
 Звание «Мастер спорта Украины международного класса» по борьбе самбо (2006)
 Звание «Мастер спорта Украины» по борьбе дзюдо (2009)
 Звание «Заслуженный мастер спорта Украины» (2011)

Примечания

Ссылки 
 

Самбисты Украины
Чемпионы мира по самбо